Божидар Ћосовић - Војвода Јаворски (1916 — 1943), је био четнички војвода.

Биографија 
Рођен је у селу Брезова, код Ивањице. Пре рата је био сеоски трговац. 

Након Априлског рата основао је четничку групу. Коста Пећанац га је именовао за војводу Јаворског. Са својом групом деловао је на терену ивањичког, ужичког и нововарошког краја. Представљао се као војвода Драже Михаиловића, међутим пошто му се није свидео приступио је организацији Косте Пећанца.

Учествовао је у јесен 1941. године са својим одредима у сламању тзв. „Ужичке републике” и разбијању главнине партизанских снага. Учествовао је у Бици за Нову Варош 1941.

Муслиманска милиција је неколико пута у току 1941. и 1942. године прелазила планину Јавор, некадашњу српско-турску границу, пљачкајући подјаворска села и чинећи при том бројне ратне злочине. У једној од тих акција, дошли су до Беле Цркве, у Брезови и на Божић 1942. године, упали у сеоску Цркву, убили сеоског свештеника усред Литургије, као и велики број верног народа, међу којима су биле и две рођене сестре Боже Јаворског. Убрзо је уследила освета. Двојица четничких војвода, Пећанчев, Божа Јаворски и Вук Калаитовић (легализован код Недића), предузимају низ осветничких акција и за две ноћи спаљују 36 муслиманских села, а на крају, најекстремније муслиманско село у Рашкој области, Кладницу, које се налази испод планине Јавор, на путу Сјеница—Ивањица. Од тада, муслимани никада више нису смели да пређу планину Јавор, а народ овог дела Западне Србије је сачуван од покоља. 

Убијен је од стране равногорске Црне тројке испод планине Голије јула 1943. годинe.

Референце 

Умрли 1943.
Ивањичани
Четници Косте Пећанца
Четничке војводе